Ибн аль-Араби:

 Абу Бакр ибн аль-Араби (1076—1148) — средневековый арабский историк, кади, знаток Корана и факих
 Мухйиддин ибн Араби (1165—1240) — один из величайших исламских суфиев
 Абу Абдуллах Мухаммад ибн Зияд ибн аль-Араби (767—846) — средневековый арабский филолог
 Абу Саид Ахмад ибн Мухаммад ибн Зияд ибн аль-Араби (860—952) — средневековый арабский историк и хадисовед

См. также 
 Аль-Араби
 Араби